album (latinski: bijelo) može značiti:

 Album (ploča), u starom Rimu, ploča na kojoj je pontifex maximus ispisivao važne događaje u godini
 Foto album, knjiga fotografija 
 Glazbeni album, kolekcija zvučnih zapisa 
 Strip album, vrsta stripa  
 Album (marke), album za saklupljanje poštanskih maraka 

de:Album#Siehe auch